

Заріченське сільське поселення — сільське поселення, Комишловський район, Свердловська область
 Заріченське сільське поселення — сільське поселення, Нерчинський район, Забайкальський край
 Заріченське сільське поселення — сільське поселення, Тунгіро-Ольокминський район, Забайкальський край